Trillium steht für:

 Waldlilien (Liliales)
  Trillium Report, medizinische Fachzeitschrift
 Trillium, eine Comicreihe von Jeff Lemire
 den früheren Firmennamen des Spielesoftwareunternehmens Telarium